MacWilliam oder Macwilliam ist der Familienname folgender Personen:

 Gillescop Macwilliam († 1229), schottischer Rebell
 Guthred Macwilliam († nach Juni 1212), schottischer Militär und Rebell
 John Gordon MacWilliam (* 1948), englischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Laghouat

Siehe auch:
 Macwilliam (Familie), Familie des schottischen Adels
 MacWilliams
 McWilliam
 McWilliams